Marieta puede referirse a:

Marieta, localidad española situada en el concejo de Marieta-Larrínzar, Barrundia, País Vasco, España.
Marieta, un corrido mexicano.
Marieta, antigua moneda española.
Marieta-Larrínzar, concejo español situado en el municipio de Barrundia, País Vasco.
Islas Marietas, islas de México.
Marieta, barrio de la ciudad brasileña de Paulínia.